Сен-Жюльен-де-Ра () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Вуарон. Округ коммуны — Гренобль.

Код INSEE коммуны — 38407. Население коммуны на 1999 год составляло 443 человека. Населённый пункт находится на высоте от 463  до 1 891  метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 470 км юго-восточнее Парижа, 80 км юго-восточнее Лиона, 19 км севернее Гренобля. Мэр коммуны — Мари-Мадлен Сиран-Пюнье, мандат действует на протяжении 2001—2008 гг.

Динамика населения (INSEE):

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Сен-Жюльен-де-Ра